Riccardo Fogli – cantante italiano, già membro dei Pooh
 Riccardo Fogli – album del cantante omonimo, pubblicato nel 1976
 Riccardo Fogli – album del cantante omonimo, pubblicato nel 2008